Polskie Radio Program I
 Telewizja Polska Program I